Het seizoen 1983/84 van FC Groningen was het 13e jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen.

Het seizoen was het eerste seizoen onder de leiding van de nieuwe trainer Han Berger. Onderzijn leiding  eindigde men op de 7e plaats in de Eredivisie. Het avontuur in het KNVB Bekertoernooi strandde in de halve finale, waarin werd verloren van Fortuna Sittard. In de UEFA Cup wist men in de eerste ronde Atlético Madrid te verslaan, maar bleek in de ronde daarop Inter Milan te sterk voor de Groningers.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden 

*Vanwege de gelijke stand aan het eind van de eerste wedstrijd werd er in de kwartfinale een replay gespeeld. Toen deze wedstrijd ook gelijk werd won FC Groningen na het nemen van strafschoppen.

UEFA Cup

Wedstrijden 

1984
Groningen